Upside Down puede referirse:

 «Upside Down», canción de Diana Ross (1980).
 «Upside Down», canción de A*Teens (2000).
 «Upside Down», canción de Jack Johnson (2006).
 «Upside Down», canción de Paloma Faith (2009).
 Upside Down, álbum de Thomas Leeb (2006).
 Upside Down, película francocanadiense de 2012.